Battaglia di Anzio del 484 a.C. vinta dai Volsci sui Romani;
 Battaglia di Anzio del 468 a.C. vinta dai Romani sui Volsci
 Battaglia di Anzio del 338 a.C. vinta dai Romani su Volsci e Latini durante la guerra latina
 Sbarco di Anzio, operazione militare organizzata dagli eserciti Alleati contro le forze dell'Asse nella zona di Anzio e Nettuno, durante la campagna d'Italia, nella Seconda guerra mondiale.